{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86901) - || 2000 HW44 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86902) - || 2000 HQ45 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86903) - || 2000 HK46 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86904) - || 2000 HM46 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86905) - || 2000 HT46 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86906) - || 2000 HZ46 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86907) - || 2000 HB47 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86908) - || 2000 HD48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86909) - || 2000 HH48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86910) - || 2000 HM48 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86911) - || 2000 HE50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86912) - || 2000 HN50 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86913) - || 2000 HE51 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86914) - || 2000 HG51 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86915) - || 2000 HV51 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86916) - || 2000 HG54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86917) - || 2000 HT54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86918) - || 2000 HY54 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86919) - || 2000 HE56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86920) - || 2000 HM56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86921) - || 2000 HV56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86922) - || 2000 HZ56 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86923) - || 2000 HV58 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86924) - || 2000 HG59 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86925) - || 2000 HO59 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86926) - || 2000 HN60 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86927) - || 2000 HH61 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86928) - || 2000 HJ62 || 25 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86929) - || 2000 HL65 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86930) - || 2000 HO65 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86931) - || 2000 HV65 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86932) - || 2000 HY65 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86933) - || 2000 HB66 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86934) - || 2000 HY66 || 27 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86935) - || 2000 HO69 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86936) - || 2000 HZ69 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86937) - || 2000 HB70 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86938) - || 2000 HK70 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86939) - || 2000 HV70 || 26 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86940) - || 2000 HJ71 || 24 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86941) - || 2000 HY71 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86942) - || 2000 HD72 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86943) - || 2000 HA77 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86944) - || 2000 HN81 || 29 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86945) - || 2000 HE85 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86946) - || 2000 HG85 || 29 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86947) - || 2000 HV85 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86948) - || 2000 HK86 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86949) - || 2000 HE87 || 30 april 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86950) - || 2000 HC88 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86951) - || 2000 HL88 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86952) - || 2000 HT89 || 29 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86953) - || 2000 HS91 || 30 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86954) - || 2000 HF96 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86955) - || 2000 HK96 || 28 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86956) - || 2000 HD97 || 27 april 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86957) - || 2000 HB101 || 25 april 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86958) - || 2000 JQ || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86959) - || 2000 JG1 || 2 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86960) - || 2000 JM1 || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86961) - || 2000 JO1 || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86962) - || 2000 JN2 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86963) - || 2000 JS2 || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86964) - || 2000 JV2 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86965) - || 2000 JD6 || 2 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86966) - || 2000 JP8 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86967) - || 2000 JB9 || 1 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86968) - || 2000 JW10 || 2 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86969) - || 2000 JN11 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86970) - || 2000 JW11 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86971) - || 2000 JG13 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86972) - || 2000 JM13 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86973) - || 2000 JS14 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86974) - || 2000 JH15 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86975) - || 2000 JZ16 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86976) - || 2000 JJ17 || 5 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86977) - || 2000 JQ17 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86978) - || 2000 JT18 || 3 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86979) - || 2000 JW19 || 6 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86980) - || 2000 JT22 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86981) - || 2000 JM24 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86982) - || 2000 JG25 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86983) - || 2000 JA26 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86984) - || 2000 JF26 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86985) - || 2000 JU29 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86986) - || 2000 JM30 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86987) - || 2000 JW30 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86988) - || 2000 JB31 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86989) - || 2000 JO32 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86990) - || 2000 JJ34 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86991) - || 2000 JX34 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86992) - || 2000 JN35 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86993) - || 2000 JH36 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86994) - || 2000 JP36 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86995) - || 2000 JG37 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86996) - || 2000 JM37 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86997) - || 2000 JQ37 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86998) - || 2000 JG39 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (86999) - || 2000 JG40 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (87000) - || 2000 JE43 || 7 maart 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten